Ра́ния может означать:
 Рания — королева Иордании, жена короля Абдаллы II.
 Рания — город на северо-востоке Ирака.
  — вади в Саудовской Аравии.